Бутия:

 Бутия — полуостров на севере Канады;
 Бутия — залив у северных берегов Канады;
 Бутия — муниципалитет в Бразилии;
 Бутия () — род растений семейства Пальмовые.